Подвысокский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Подвысокский сельский совет — входит в состав Оратовского района Винницкой области.
 Подвысокский сельский совет — входит в состав Снятынского района Ивано-Франковской области.
 Подвысокский сельский совет — входит в состав Новоархангельского района Кировоградской области.
 Подвысокский сельский совет — входит в состав Бережанского района Тернопольской области.